LÎle de la Table est un îlot de Nouvelle-Calédonie dans les pléiades du Nord, une des Iles Loyauté.

Article connexe 

 Géographie de la Nouvelle-Calédonie

Notes et références

Lien externe 
 Vue satellite

Île en Nouvelle-Calédonie